A designação de Bayer x Centauri pode se referir a:
x1 Centauri
x2 Centauri